Аравакские языки:

 Собственно аравакские языки  (майпурские языки) — языковая семья в Южной Америке.
 Макро-аравакские языки (аравакская макросемья) — гипотетическая макросемья языков, включающая собственно аравакские (майпурские), гуахибские, араванские и некоторые другие языки.